Wiązogóra – była osada śródleśna w Polsce
 Wiązogóra – obszar chroniony sieci Natura 2000